William Heard ist der Name folgender Personen:

* William Theodore Heard (1884–1973), schottischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 William Wright Heard (1853–1926), US-amerikanischer Politiker (Louisiana)